Apache Maven
MAVEN - uma sonda espacial
Maven Huffman - lutador de wrestling